Haapasalo est un patronyme finnois pouvant désigner :

Patronyme   
 Alli Haapasalo (1977-), réalisatrice finlandaise ; 
  (1813-1893), chanteur et musicien folk finlandais ;  
  (1881-1970), femme politique finlandaise ;  
  (né en 1972), acteur finlandais.

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois